GW, Gw eller gw kan avse: 

 GW – en spelserie av en speciell sorts rollspel, se Guild Wars
 GW2 – ett onlinerollspel
 GW – IATA:s kod för ett ryskt flygbolag 1992–2012, se Kuban Airlines
 GW – ISO 3166|ISO 3166-1 alpha-2 koden för Guinea-Bissau
 GW –  en golfklubba, se Gapwedge
 GW – härledd SI-enhet för den fysikaliska storheten effekt, se Gigawatt
 GW·h –  en energienhet
 GW-BASIC – ett programspråk
 GW:s mord – ett svenskt kriminalprogram
 Leif G.W. Persson – en svensk kriminolog och författare
 1909 GW – en asteroid i huvudbältet
 .gw – toppdomän för Guinea-Bissau